La Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2020-2021 è la quarantaquattresima edizione della competizione a cui partecipano le migliori 25 squadre degli Emirati Arabi Uniti.

La squadra che si aggiudica il trofeo ha la possibilità di partecipare alla fase a gironi della AFC Champions League 2022.

Fase a gironi
Alla fase a gironi hanno preso parte le 11 squadre della seconda serie emiratina. Le prime classificate di ciascuno dei gironi ottiene la qualificazione alla fase finale della competizione. Hanno ottenuto la qualificazione alla fase finale l' e l'.

Fase finale

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 
 

2018